Präsident (französisch für „Vorsitzender, Leiter, Staatsoberhaupt“) steht für:

 Staatspräsident, Oberhaupt eines Staates
 Ministerpräsident, Oberhaupt einer Regierung
 Parlamentspräsident, Vorsitzender oder Sprecher eines Parlaments
 Präsident (Verwaltung), berufliche Funktion
 Präsident einer Universität, siehe Universität #Universitätsleitung
 Vorsitzender einer anderen Organisation, siehe Vorsitzender
 Hansen Präsident, Spirituosenmarke
 Nesselsdorf Präsident, Pkw-Modell

 Der Präsident steht für:
 Der Präsident (Karl Emil Franzos), Erzählung (1884)
 Der Präsident (Drama), Theaterstück von Thomas Bernhard (1975)

Filmtitel:
 Der Präsident (1919)
 Der Präsident (1928)
 Der Präsident (1961)
 Tatort: Der Präsident (2001)
 Landauer – Der Präsident (2014)
 Pepe Mujica – Der Präsident (2015)

 President steht für:
 Corporate President, Funktion in amerikanischen Gesellschaften
 President (Pflaume), Obstsorte
 Nissan President, Pkw-Modell
 Studebaker President, Pkw-Modell
 President Beaches, Strände der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 President Head, Landspitze von Snow Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 The President, Einzelbaum in den Vereinigten Staaten
 Président (Markenname), Milchprodukte
 El Presidente, Cocktail

Schiffe:
 Präsident (Schiff, 1901), Postdampfer des Deutschen Reichs
 Präsident (Schiff, 1905), Passagierdampfer der Hapag
 Präsident (Schiff, 1965), Fahrgastschiff ehemals der Reederei Bruno Winkler, Berlin
 President (Schiff, 1840), britisches Passagierschiff (1840)
 HMS President, Schiffsname der Royal Navy
 USS President, Schiffsname der US Navy

 Prezident oder Prezydent steht für:
 Prezident, deutscher Rapper
 Tatra Prezident, Pkw-Modell

 Steinkohlengrube Prezydent in Chorzów, Woiwodschaft Schlesien, Polen

Siehe auch:
 Onkel Präsident (Oper)
 Mr. Präsident Junior (US-amerikanische Filmkomödie 1996)

 Mr. President (deutsche Musikgruppe)